Heidenmühle ist ein Orts- und Genäudename:
 Heidenmühle (Grafenhausen), Wohnplatz im Ortsteil Staufen der Gemeinde Grafenhausen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Heidenmühle (Otzberg), Einzelanwesen im Ortsteil Lengfeld der Gemeinde Otzberg, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen; Kulturdenkmal

Siehe auch:
 Heidemühle
 Heidermühle
 Heidmühle (Begriffsklärung)